

Televíziós sorozat

 Mindörökké (angolul: Forever) 22 epizódos amerikai tévésorozat az ABC gyártásában, 2014

Zene

Dalok

 Forever, Chris Brown-dal
 Forever, Drake-dal
 Forever, KISS-dal
 Forever, Mariah Carey-dal
 Forever, Papa Roach-dal
 Forever, Szűcs Judith-dal

Albumok

 Forever, Spice Girls-album
 Forever, Puff Daddy-album
 Forever, Scooter-album
 Forever Changes, a Love együttes albuma
 Forever, Michael, Michael Jackson albuma